Bloody Mary () — песня американской исполнительницы и автора песен Леди Гаги из её второго студийного альбома Born This Way, 2 декабря 2022 года ставшая шестым синглом из альбома. Песня написана Гагой в соавторстве с DJ White Shadow и Фернандо Гарибеем. Часть песни можно услышать в Transmission Gagavision 42.

В 2022 году, после выхода сериала Netflix «Уэнздей», танец главной героини и его фанатские воссоздания, в которых использовалась данная песня, стали вирусными в TikTok. Это привело к значительному увеличению количества прослушиваний песни в Spotify, и она была отправлена на французское и итальянское радио в качестве сингла в декабре 2022 года, спустя 11 лет после выхода альбома, в котором она была представлена.

О Песне 
По словам Питера Робинсона из PopJustice, песня является балладой, в которой певица восхищается Марией Магдалиной. О названии трека стало известно из интервью в NME. Гага рассказала о песне:
Я верю, что Мария Магдалина была получеловеком-полубогом. Она должна была быть сильной, когда Иисус исполнил пророчество, чтобы умереть за все наши грехи, но она все ещё человек, поэтому она была расстроена, отпуская его. Она должна была быть Суперзвездой, но она должна была и плакать тоже.
19 ноября 2010 Гага написала в твиттере часть текста из песни. По словам Гаги, эта песня о жизни наполовину в реальности, наполовину в фантазии.

Критика 
Bloody Mary получила в основном положительные отзывы. Журнал NME описал песню как 
Многие критики сочли песню прекрасно подходящей для альбома.

Живое выступление 
Песня исполняется Гагой в её третьем мировом туре The Born This Way Ball Tour. Во время исполнения на Гаге надето длинное белое платье и шлем. Леди Гага, находясь на платформе, разъезжает по сцене вместе со своими танцовщицами. В это время три танцора исполняют свой танец.

Участники записи 
 DJ White Shadow — автор и продюсер
 Lady Gaga — вокал, автор, продюсирование
 Fernando Garibay — автор
 Grigahcine William Sami Etienne — автор
Информация взята из буклета к альбому Born This Way.

Чарты

Примечания 

Песни Леди Гаги